Basis har flere betydninger:

Basis - Grundvold, grund, støttepunkt, grundlag.
Basis - Fodstykke
Basis - Basis (tilledning) – styreledning på en transistor
Basis - Udgangspunkt.
Basis - Remsæt (del af oppakningssystem i det danske forsvar indtil 1990'erne).
Basis - Navn for en fraktion indenfor LOE, aktiv i perioden 1984-85, som vandt bestyrelsesflertallet i organisationen i februar 1985.
 Matematisk basis

Kilder/henvisninger